Les élections municipales dans le Morbihan ont eu lieu les 12 et .

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Arradon

Auray 
 Maire sortant : Michel Naël (DVD, app. UDF)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Baud

Brech

Carnac

Caudan

Gourin

Grand-Champ

Guer

Guidel

Hennebont 
 Maire sortant : Jean Le Borgne (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Inzinzac-Lochrist

Lanester 
 Maire sortant : Jean Maurice (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Languidic

Larmor-Plage

Locmiquélic

Lorient 	
 Maire sortant : Jean-Yves Le Drian (PS)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Ploemeur

Plouay

Plouhinec

Ploërmel

Pluvigner

Pontivy

Questembert

Quiberon

Quéven

Riantec

Saint-Avé

Sarzeau

Séné

Theix

Vannes 
 Maire sortant : Pierre Pavec (UDF-AD)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 1989
 Liste des communes du Morbihan

Morbihan
1989